Celé číslo 69 má více významů:

 69, 69 př. n. l., 1969 a další – více různých let
 69. peruť (Izrael) – jednotka Izraelského vojenského letectva
 69 (pozice) – nepenetrativní sexuální pozice

V kultuře 

 6ix9ine – americký rapper
 69. ročník udílení Zlatých glóbů
 69. ročník udílení Filmových cen Britské akademie
 69. ročník udílení Oscarů

V dopravě 

 Silnice I/69 – česká silnice spojující Vsetín a Vizovice
 Silnice I/69 (Slovensko) – silnice spojující Banskou Bystrici a Zvolen